Andrzej Wachowicz (ur. 1888) – żołnierz 2 pułku piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 lipca 1932)
 Andrzej Wachowicz (1897–1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari

Przypisy